Аршалы — топоним:

Населённые пункты 
 Аршалы (быв. Вишнёвка) — посёлок в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана.
 Аршалы (быв. Криуши) — аул в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Аршалы — село в Денисовском районе Костанайской области Казахстана.

Реки 
 Аршалы (приток Джарлы) — река в Оренбургской области России.
 Аршалы (приток Акташки) — река в Оренбургской области России.
 Аршалы (приток Колутона) — река в Акмолинской области Казахстана.